Die Bridgestone Doubles 1986 waren ein Tennisturnier der Damen in Nashville. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1986 und fand vom 28. bis 30. März 1986 statt.

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1986
Tennisturnier in Nashville